Erdoğan è un nome turco, che è anche usato come nome di famiglia.

Geografia 
 Erdoğan – villaggio turco del distretto di Hamur, nella provincia di Ağrı

Persone

Antroponimo 
 Erdoğan Atalay – attore tedesco di origine turca.
 Erdoğan Partener – cestista turco.

Patronimico 
 Aslı Erdoğan – scrittrice, giornalista e attivista turca per i diritti umani
 Recep Tayyip Erdoğan – politico turco e presidente della Turchia
 Bilal Erdoğan – imprenditore nel settore marittimo.
 Emine Erdoğan – moglie del Presidente turco.
 Ertuğrul Erdoğan – allenatore di pallacanestro turco.
 Ömer Erdoğan – calciatore tedesco naturalizzato turco. 
 Şaziye Erdoğan – sollevatrice turca.
 Seda Erdoğan – cestista turca.
 Serkan Erdoğan – cestista turco
 Yılmaz Erdoğan – regista, attore e poeta turco di origine curda.
 Yusuf Erdoğan – calciatore curdo di origine curda.

Impianti 
 Stadio Recep Tayyip Erdoğan – situato ad Kasimpasa nel distretto di Istanbul in Turchia.
 Kamov Ka-50-2 Erdogan – versione turco-israeliana dell'elicottero d'attacco Kamov Ka-50.

Film e TV 
 Emir, Farroukh Erdogan (Denis Moschitto) – protagonisti del film Closed Circuit diretto nel 2013 da John Crowley.
 Lionel Erdogan – attore nella serie televisiva francese Marseille.
 Yilmaz Erdogan – attore nel film collettivo drammatico Words with Gods, trasmesso in Messico nel 2014.